Каннабис на Украине является незаконным, но страна находится в процессе легализации каннабиса в медицинских целях.

История 
Советская Украина была одним из крупнейших производителей конопли, и до 1950-х годов её выращивание занимало более 150 000 га. Каннабис не был широко использован в качестве рекреационного наркотика: большая часть выращенной конопли использовалась как масло и волокно.

Правоприменение 
Согласно статье 106-2 Кодекса об административных правонарушениях Украины, выращивание (без намерения продажи) до 10 растений конопли квалифицируется как административное правонарушение с наложением штрафа от 18 до 100 необлагаемых налогом единиц дохода (300—1700 гривен в 2011 году) и изъятием растений.

Ст. 307 — «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств с целью сбыта» — наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Ст. 309 — "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта — штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 — 14 000 гривен), исправительные работы на срок до двух лет, арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Ограничение на хранение без намерения продажи, за которое не предусмотрена уголовная ответственность, составляет до 5 граммов каннабиса.

Реформа

Конопляный марш свободы, 2017 
Марш был запланирован на 28 октября 2017 года перед зданием Правительства Украины.

Процесс легализации медицинской конопли на Украине, 2019 
30 января Украинская ассоциация медицинского каннабиса при поддержке 16 общественных организаций создала петицию на сайте Верховной Рады. В петиции говорится, что медицинский каннабис может значительно помочь более чем двум миллионам украинцев, страдающим от широкого спектра заболеваний, включая эпилепсию, рак и посттравматическое стрессовое расстройство. И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун поддержала петицию и призвала содействовать легализации медицинского каннабиса.

В марте петиция собрала необходимые 25 000 подписей для рассмотрения в парламентском комитете. Впоследствии парламентский комитет по правам человека, национальным меньшинствам и межнациональным отношениям единогласно поддержал петицию. 20 мая она была зарегистрирована в Верховной Раде Украины.

Легализация медицинской марихуаны была поддержана Президентом Украины Владимиром Зеленским в интервью РБК-Украина 18 апреля.

Украинцы поддерживают медицинский каннабис в национальном опросе, 2020 
25 октября Президент Зеленский объявляет общенациональный опрос. Четвёртый вопрос: «Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях — для уменьшения боли у тяжелобольных?». Бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун написала на своей официальной странице в Facebook, что «каннабис должен быть доступен всем пациентам, которые в нём нуждаются. Таких на Украине около 2 миллионов». 64,88 % участников ответили «да», 29,53 % — «нет».

Исключение препаратов, содержащих ТГК из перечня наркотических средств, 2021 
Кабинет министров постановлением № 324 от 7 апреля остановил государственный контроль отдельных лекарственных средств. В частности было исключено из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров следующие препараты на основе каннабиса:

 Набинол — синтетический каннабиноид с терапевтическим применением в качестве противорвотного средства и в качестве вспомогательного анальгетика при нейропатической боли;
 Набиксимолс — пероральный спрей для облегчения боли и спазмов, связанных с рассеянным склерозом. Отличается от других каннабиоидосодержащих препаратов тем, что содержащиеся в нём ТГК и КБД не синтетические изомеры, а натурального происхождения.

Примечания

Ссылки 
  

Право Украины
Украина